GNF 1 (1970/1971) był 15. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna FAR Rabat. Nowym mistrzem Maroka został zespół Renaissance Settat. Był to pierwszy tytuł tego klubu.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa 

Hassania Agadir i Youssoufia Rabat awansowały do GNF 1.

Król strzelców 
19 goli – Bendris (Union Sidi Kacem)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1970 w piłce nożnej
1971 w piłce nożnej
1970 w Afryce
1971 w Afryce